Сатагай () — село в Вилюйском улусе Якутии России. Административный центр и единственный населённый пункт Кыргыдайского наслега. Население —  чел. (), большинство — якуты .

География 
Село расположено на западе региона, в восточной части Центрально-Якутской равнины, у аласа и двух озёр: Сатагай к югу и Бетиг к северу.
 уличная сеть
11 улиц: ул. Абрамова Н. В., ул. Братьев Анемподистовых, ул. Бэти, ул. В. П. Васильева, ул. Дружбы, ул. Желтокоева-Мииккэ, ул. Н. В. Семенова, ул. Победы, ул. С. Н. Каратаева-Ырыа Дыгыйар, ул. Терентьева Е. О., ул. Центральная.
 Географическое положение
Расстояние до улусного центра — города Вилюйск — 145 км..
 Климат
В населённом пункте, как и во всем районе, климат резко континентальный, с продолжительным зимним и коротким летним периодами. Зимой погода ясная, с низкими температурами. Устойчивые холода зимой формируются под действием обширного антициклона, охватывающего северо-восточные и центральные улусы. Средняя месячная температура воздуха в январе находится в пределах от −28˚С до −40˚С..

История 
Согласно Закону Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2004 года N 173-З N 353-III село возглавило образованное муниципальное образование Кыргыдайский наслег.

Население 

 Национальный состав

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения якуты составляли 98 % от общей численности населения в 612 чел..

Инфраструктура 
Животноводство (мясо-молочное скотоводство, мясное табунное коневодство).

Дом культуры (МБУ ДЦ «Туску»), «Кыргыдайская средняя общеобразовательная школа имени Д. А. Гуляева», учреждения здравоохранения и торговли.

Транспорт 
Просёлочная дорога.

Примечания

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Вилюйского улуса